Дамрош (нем. Damrosch) — фамилия.

 Дамрош, Вальтер (1862—1950) — американский дирижёр, музыкально-общественный деятель, композитор.
  (1869–1948) — американский музыкальный педагог; в замужестве Mannes.
 Дамрош, Леопольд (1832—1885) — немецкий дирижер и композитор.